El término Dudo puede significar:

 Dudo, un juego de dados popular en Latinoamérica. 
 Dudó, una banda de rock de Perú fundada en 1984.
 Dudo, un programa de televisión chileno.